Chalciope (mythologie), prinses uit de Griekse mythologie
Chalciope (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen